Fourrage, un mélange de plantes, cultivée pour ses parties végétatives ;
 En cuisine, le fourrage consiste à fourrer une pâtisserie ou une confiserie à l'aide d'une garniture crémeuse, sucrée, liquoreuse... Cette garniture est aussi appelée « fourrage » par métonymie.
 En architecture, le fourrage désigne un ouvrage de maçonnerie non entièrement appareillé, constitué d'un blocage entre deux parements.